Lorey (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Lorey (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia